Ла Лампара има више значења:

 Ла Лампара (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Лампара (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику